Черепягино — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

География 
Расположена на южном приграничье города Остров, на автодороге на Опочку.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 139 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)